Коныратбаев () — казахская фамилия.

Известные носители 
 Коныратбаев, Алибек Коныратбаевич (1907—1937) — казахский советский писатель, переводчик и литературный критик.
 Коныратбаев, Ауелбек (1905—1986) — казахский советский филолог.